Soden steht für:

 eine Pflanzengattung, siehe Soden (Gattung)
 Stücke von Grasbewuchs mit Wurzelballen, siehe Grassode
 ein halbautomatisches Getriebe, siehe Soden-Getriebe

Soden und Bad Soden, geographische Namen:
 Bad Soden am Taunus, Kurstadt im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Bad Soden (Kinzigtal), Stadtteil von Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Soden (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Soden (Sulzbach am Main), früher auch Bad Sodenthal, Ortsteil von Sulzbach am Main bei Aschaffenburg, Bayern

Soden ist der Familienname folgender Personen:
 ein niedersächsisches Adelsgeschlecht, siehe Soden (Adelsgeschlecht) 
 
 August Rudolf von Soden (1785–1849), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Amélie von Soden (1869–1953), deutsche Politikerin und Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung des freien Volksstaates Württemberg
 Elisabeth Gräfin von Soden (1921–2008), deutsche Sportschützin und Weltmeisterin im Wurftaubenschießen
 Emilie von Soden (1835–1913), deutsche Freifrau und markante Persönlichkeit im karitativen Leben der Stadt Stuttgart
 Eugenie von Soden (1858–1930), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtsaktivistin

 Hans von Soden (1881–1945), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Hermann von Soden (1852–1914), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Julius von Soden (Schriftsteller) (Friedrich Julius Heinrich Graf von Soden auf Sassanfahrt; 1754–1831), deutscher Schriftsteller
 Julius von Soden (1846–1921), deutscher Reichsbeamter des Auswärtigen Amts
 Moritz vom Sode (1527–1606), auch: Moritz von Soden, Moritz von Sode, Mauritius de Sode oder Mauritius a Soden, deutscher Kanoniker, Propst und Stiftungsgründer
 Oskar von Soden (1831–1906), deutscher Diplomat
 Stephan von Soden (* 1974), deutscher Theaterschauspieler
 Wolfram von Soden (1908–1996), deutscher Altorientalist

Siehe auch:
 Bad Sooden-Allendorf, Stadt im Werra-Meißner-Kreis in Hessen
 Soden-Fraunhofen, bayerische Linie des Adelsgeschlechts Soden